Зелені повстанці
 Українська повстанська армія
 Українські партизани (2014-2015)